Your Sinclair Top 100 — список 100 лучших компьютерных игр всех времён для платформы ZX Spectrum, составленный журналистом Стюартом Кэмпбеллом и опубликованный в номерах 70—74 журнала Your Sinclair с октября 1991 по февраль 1992 года.

В сентябре 1993 года в последнем номере журнала также был опубликован список Your Sinclair Readers Top 100, составленный на основе читательского голосования.

Аналогичный список был составлен журналом CRASH.

Список

См. также 
 Your Sinclair Readers Top 100
 CRASH Top 100

Примечания

Ссылки 
 THE OFFICIAL GAME TOP 100 OF ALL TIME